Der Wahlkreis Langenhagen ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Burgwedel und Langenhagen und die Gemeinde Isernhagen der Region Hannover.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Langenhagen sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Tim Wook (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 30.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Langenhagen sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Rainer Fredermann (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Stefan Henze (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 31.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Fredermann, Rainer" |Rainer Fredermann
| 39,0
| 35,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Brunotte, Marco" |Marco Brunotte
| 37,0
| 35,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schünemann, Felix" |Felix Schünemann
| 6,5
| 7,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Hinze, Christiane" |Christiane Hinze
| 6,9
| 9,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Braedt, Michael" |Michael Braedt
| 3,4
| 3,7
|-
| AfD
| data-sort-value="Henze, Stefan" |Stefan Henze
| 6,7
| 7,1
|-
| BGE || || || 0,1
|-
| DM || || || 0,2
|-
| Freie Wähler
| |
|
| 0,3
|-
| LKR
| |
|
| 0,0
|-
| Ödp
| |
|
| 0,1
|-
| Die Partei
| |
|
| 0,6
|-
| Tierschutzpartei
| |
|
| 0,7
|-
| Piratenpartei
| |
|
| 0,2
|-
| V-Partei³ || || || 0,1
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Eilers, Andreas" |Andreas Eilers
| 0,4
|
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 66,4 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Langenhagen acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Rainer Fredermann (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Marco Brunotte (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Fredermann, Rainer" |Rainer Fredermann
| 45,1
| 35,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Brunotte, Marco" |Marco Brunotte
| 35,7
| 32,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Hinze, Christiane" |Christiane Hinze
| 3,6
| 13,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Stobbe, Michael" |Michael Stobbe
| 9,1
| 12,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Baufeld, Stefan" |Stefan Baufeld
| 2,4
| 2,5
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Liebetrau, Wolfgang" |Wolfgang Liebetrau
| 1,6
| 1,9
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Günther, Michael" |Michael Günther
| 1,6
| 1,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Krieger, Christina" |Christina Krieger
| 0,9
| 0,9
|-
| Die Freiheit || || || 0,3
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 64,1 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Langenhagen sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Emil Brockstedt (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Marco Brunotte (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Brockstedt, Emil" | Emil Brockstedt
| 48,9
| 43,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Brunotte, Marco" | Marco Brunotte
| 31,9
| 28,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Blasczyk" | Rainer Blasczyk
| 6,4
| 11,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Horn" | Michael Horn
| 6,2
| 7,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Runge" | Brigitta Runge
| 5,5
| 5,8
|-
| NPD
|
|
| 1,6
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Lepsy" | Hans Hermann Lepsy
| 1,1
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 60,0 %.

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)